Лига 1 2012/13 е 75-ият сезон от основаването ѝ. Монпелие са настоящият шампион. Програмата е обявена през април 2012. Сезонът започна на 10 август и ще завърши на 26 май 2013. Зимната почивка ще е от 24 декември до 12 януари 2013.

Тази година се навършват 80 години от основаването на професионалния футбол във Франция. Също така немската компания adidas стана официалния производител на топки за сезона. За 80-годишнината adidas създаде нова топка наречена Le 80.

Тъй като Франция падна от пето на шесто място в класирането на УЕФА в края на сезон 2011/12 третият от първенството ще участва в третия квалификационен кръг на Шампионска лига 2013/14, вместо в плейофите.

Отбори 
Три отбора получиха промоция от Лига 2, заменяйки последните три от предишния сезон. Общо 20 отбора участват в първенството като накрая последните три изпадат в Лига 2.

Бастия стана първия отбор получил промоция за Лига 1. Отборът спечели титлата в Лига 2 на 1 май 2012 три кръга преди края, след като победи Мец с 3 – 0 на Стад Арман Сезари. Бастия се завръща в първата дивизия след 7 години отсъствие и влиза в Лига 1 след две последователни промоции. Отборът получи промоция за Лига 2 след като спечели Лига 3 2010/11.

Реймс и Троа станаха втория и третият отбор, съответно, които получиха промоция за Лига 1 заедно с Бастия. Двата отбора получиха промоция кръг преди финала след победи на 11 май 2012, което ги постави на второ и трето място без шанс за промяна. Реймс, който е печелил Лига 1 шест пъти, се завръща в елита след повече от 33 години в по-долните дивизии. По време на тези 33 години на клубът бяха отнети всички титли, рекорди и т.н. Троа се завръща в Лига 1 след четири години в Лига 2. По време на откъсване от елита Троа спечели и Лига 3.

Информация 

 1 Стад Велодром е в процес на обновяване за Евро 2016. Настоящият капацитет е 42 000 намален от оригиналния 60 031. Капацитетът ще се увеличи малко през декември 2012, когато се завърши нова трибуна.

 2 Стад Жофруа-Гишар е в процес на обновяване за Евро 2016. Настоящият капацитет е 26 747 намален от оригиналния 35 616. Капацитет ще се увеличи малко през август 2012, когато се завърши нова трибуна.

Промени в мениджърите

Класиране 

Последно обновяване: 12 май 2013 г.

Източник: Лига 1

Правила за класиране: 1-во точки, 2-ро голова разлика, 3-то вкарани голове

1 Отборът спечелил Купа на Франция 2012/13 се класира за груповата фаза на Лига Европа 2013/14.

2 Отборът спечелил Купа на лигата на Франция 2012/13 се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа 2013/14.

3 На 9 август 2012, на Аячо бяха отнети три точки, едната бе върната, от дисциплинарния комитет на Лига 1 за сезон 2012/13 поради инциденти по време на мач от Лига 1 2011/12 срещу Лион.

(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Резултати

Позиции по кръг

Статистика

Голмайстори 

Последно обновяване: 12 май 2013 г.Източник: Голмайстори

Асистенции 

Последно обновяване: 12 май 2013 г.Източник: Асистенции

Хеттрикове

Голове 
 Първи гол за сезона: Сулейман Камара за Монпелие срещу Тулуза (10 август 2012)
 Най-бърз гол за сезона: Златан Ибрахимович за Пари Сен Жермен срещу Лил(2 септември 2012)
 Най-късен гол за сезона: Илан за Бастия срещу Реймс (18 август 2012)
 Най-голяма победа: 5 гола
 Валансиен 6 – 1 Лориан (20 октомври 2012)
 Ница 5 – 0 Валансиен (13 януари 2013)
 Лил 5 – 0 Лориан (7 април 2013)
 Най-резултатен мач: 8 гола
 Лориан 4 – 4 Аячо (28 октомври 2012)
 Най-много голове от един отбор: 6 гола
 Валансиен 6 – 1 Лориан (20 октомври 2012)
 Най-много голове от загубил отбор: 2 гола
 Валансием 3 – 4 Бастия (30 март 2013)
 Тулуза 3 – 4 Ница (6 април 2013)

Чисти мрежи 
 Най-много чисти мрежи: 23
 Пари Сен Жермен
 Най-малко чисти мрежи: 6
 Брест
 Нанси
 Троа

Дисциплина 
 Най-много жълти картони (отбор): 80
 Бастия
 Най-много жълти картони (играч): 14
 Самбу Ятабаре (Бастия)
 Най-много червени картони (отбор): 10
 Рен
 Най-много червени картони (играч): 3
 Деян Ловрен (Лион)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 

Турнири по футбол във Франция